Koidu (Sierra Leone), een plaats in Sierra Leone
 Koidu (Haapsalu), een plaats in de Estlandse gemeente Haapsalu
 Koidu (Kaarma), een vroegere plaats in de Estlandse gemeente Kaarma, provincie Saaremaa
 Koidu (Saue), een plaats in de Estlandse gemeente Saue
 Koidu (Viljandi), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald